Минтоу има више значења:
 Минто (Аљаска)
 Минто (Северна Дакота)
 Минто (нимфа)